Eylaui csata (1455) – A német lovagrend zsoldosserege fölött aratott győzelem, 1455. május 25-én
 Eylaui csata (1807) – A Bonaparte Napóleon vezette francia sereg győzelme Kelet-Poroszországban az orosz hadak felett, 1807. február 7-én.